Coomaraswamy ist der Familienname folgender Personen:

 Ananda Kentish Coomaraswamy (1877–1947), sri-lankischer Historiker und Philosoph der indischen Kunst
 Radhika Coomaraswamy (* 1953), sri-lankische Juristin und Expertin im Bereich der Menschenrechte